}
Халдун Халифа Аль Мубарак (; ) — предприниматель Объединённых Арабских Эмиратов, генеральный директор и управляющий директор Mubadala Investment Company.

Родился в Абу-Даби. Получив образование в США, он начал карьеру в сфере строительства и недвижимости, став генеральным директором Mubadala Development Company. Он входит в ряд советов директоров, включая First Abu Dhabi Bank, Aldar Properties и Ferrari. Аль Мубарак также является членом Исполнительного совета эмирата Абу-Даби и председателем исполнительного органа.

Аль Мубарак стал председателем футбольного клуба «Манчестер Сити», когда клуб был куплен Abu Dhabi United Group ещё в сентябре 2008 года. Аль Мубарак считается «одним из самых доверенных советников королевской семьи».

Примечания 

Выпускники Университета Тафтса
Предприниматели Объединённых Арабских Эмиратов